

Personen
Als mannelijke voornaam staat Edmond voor 'beschermer van het erfgoed'. Personen met deze voornaam zijn:

Heersers (ook Edmond)
 Edmund I van Engeland (921-946), 'de Geweldige' of 'de Oudere', koning van Engeland
 Edmund II van Engeland (ca. 990-1016), 'Ironside', koning van Engeland
 Edmund de Martelaar (ca. 840–ca. 870), koning van East Anglia

Overige personen
 Edmond About (1828-1885), Frans schrijver en journalist
 Edmond Audran (1842-1901), Frans componist
 Edmond Baudoin (1942), Frans striptekenaar
 Edmond Beel (1910–1996), Nederlands hulpbisschop en titulair bisschop
 Edmond Bellefroid (1893-1971), Nederlands kunstschilder, keramist en industrieel ontwerper
 Edmond Louis Budry (1854–1932), Zwitsers predikant en tekstdichter
 Edmond Classen (1938-2014), Nederlands acteur
 Edmond de la Coste (1778-1870), Nederlands/Belgisch jonkheer en politicus
 Edmond de Coussemaker (1805-1876), Frans musicoloog, etnoloog en jurist
 Edmond Willem van Dam van Isselt (1796-1860), Nederlands politicus
 Edmond De Schampheleer (1824–1899), Belgisch landschapschilder en graveur
 Edmond Deman (1857-1918), Belgisch uitgever
 Edmond Dubrunfaut (1920-2007), Belgisch beeldend kunstenaar
 Edmond Dumont (1828-1892), Belgisch bisschop
 Edmond van Eetvelde (1852-1925), Belgisch diplomaat en politicus
 Edmond de Goeyse (1907-1998), Belgisch studentenleider
 Edmond de Goncourt (1822–1896), Frans schrijver en criticus en oprichter van de Académie Goncourt
 Edmond Halley (1656-1742), Brits astronoom, hoogleraar en directeur
 Edmond Holmes (1850-1936), Iers onderwijspromotor, schrijver en dichter
 Edmond Hustinx (1898-1984), Nederlands autodidactisch uitvinder, chemicus en industrieel
 Edmond Jacquelin (1875–1928), Frans wielrenner
 Edmond Kapllani (1982), Albanees voetballer 
 Edmond Kramer (1906-1945), Zwitsers voetballer
 Edmond Laguerre (1834-1886), Frans wiskundige (Laguerre-polynomen)
 Edmond Leburton (1915-1997), Belgisch politicus
 Edmond Lefebvre du Prey (1866-1955), Frans politicus
 Edmond Machtens (?-1978), Belgisch politicus en burgemeester 
 Edmond Michiels (1913), Belgisch waterpolospeler
 Edmond Nicolas (1902-1976), Nederlands schrijver
 Edmond O'Brien (1915—1985), Amerikaans filmacteur
 Edmond Picard (1836-1924), Belgisch jurist en literator
 Edmond Robert Hubert Regout (1863-1913), Nederlands politicus
 Edmond Ronse (1889-1960), Belgisch politicus en minister
 Edmond Rostand (1868–1918), Frans schrijver en toneelschrijver
 Edmond James de Rothschild (1845–1934), Frans lid van de Rothschildfamilie en zionismeondersteuner
 Edmond Rubbens (1894-1938), Belgisch politicus en minister
 Edmond Steens  (1969-    ) Nederlands model, zanger en acteur
 Edmond Thieffry (1892-1929), Belgisch luchtaas en luchtvaartpionier
 Edmond Tschaggeny (1818-1873), Belgisch landschap- en dierenschilder, aquarellist en etser
 Edmond de Valériola (1877-1956), Belgisch beeldhouwer
 Edmond Van de Vyvere (1880-1950), Belgisch kunstschilder
 Edmond Yernaux (1894-1977), Belgisch politicus

Fictief
 Edmond Dantès, centrale figuur in de roman De Graaf van Monte Cristo

Overig
Plaatsen in de Verenigde Staten
Edmond (Kansas)
Edmond (Oklahoma)

Overig
 Edmond (film), film uit 2005 van Stuart Gordon met William H. Macy 
 Edmond Hustinxprijs voor toneelschrijvers, prijs voor dramaschrijfkunst
 Edmond Machtensstadion, voetbalstadion in de Belgische plaats Sint-Jans-Molenbeek

Zie ook
 Edmund